J64 steht für:

 Pneumokoniose, eine Lungenerkrankung

 den Johnson-Körper J64, das erweiterte dreifach beschnittene Ikosaeder

Abkürzung